Прусынок — деревня в Верховском районе Орловской области. Входит в состав Русско-Бродского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Прусынок находится в северо-восточной части области на Среднерусской возвышенности.

В деревне есть 5 улиц: Центральная, Новая, Нижняя, Хуторская, Губанова

В деревне расположена железнодорожная станция Здоровец, относящаяся к Московской железной дороге (Орел-Ливны).

 Часовой пояс

История 
Деревня Прусынок (Прусынокъ) отмечена на картах Ф. Ф. Шуберта (1846—1863 г.г.)

Население 

В деревне Прусынок расположена Мочильская средняя общеобразовательная школа

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности населения в 281 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Верховского района